Swedish Open 2022, właśc. Nordea Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 4–9 lipca 2022 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Szwecji
Turnieje tenisowe WTA 125